A Chave simples feminino do Torneio de Roland Garros de 2018 teve Jeļena Ostapenko como defensora do título de 2017 mas a letã foi derrotada na primeira rodada por Kateryna Kozlova, tornando-se apenas a segunda campeã do Torneio de Roland Garros (após Anastasia Myskina em 2005) a perder na primeira rodada de sua defesa do título.

A número 1 do mundo Simona Halep venceu seu primeiro título de Grand Slam, derrotando Sloane Stephens no final, por 3-6, 6-4, 6-1.
Ela se tornou a segunda mulher romena a ganhar um título de um torneio do Grand Slam. Halep é a sexta mulher a ganhar tanto o título profissional quanto o juvenil, tendo vencido este em 2008.

Cabeças-de-chave

Chave Principal

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

S
Torneio de Roland Garros - Simples feminino